Vila - em inglês, town

Localidades

Condado de Towns

Desambiguação